Robert ou Bob Meyer est un nom pouvant désigner:

  (1851-1905), ingénieur minier américain ;  
  (1864-1947), pathologiste allemand ;  
  (1884-après 1947), critique et négociant artistique français ;  
  (1932-1967), joueur américain de football américain ;  
  (1932-2009), professeur australien ;  
  (1935-1984), homme politique américain du New Jersey ;  
  (né en 1945), photographe norvégien ;  
  (1953- ), acteur allemand ;   
  (né en 1967), producteur de film américain.

Voir aussi 
  (1897-2007), doyen allemand